(1918-2010), chef décorateur et réalisateur japonais ;
  (1947-), un ancien joueur international et entraîneur de football japonais.